Grube può riferirsi a:

Geografia

Grube im Weilertal, oggi Fouchy – comune in Alsazia

Grube – comune nello Schleswig-Holstein
 Grube – quartiere della città di Potsdam nel Brandeburgo
 Grube – frazione della città di Bad Wilsnack nel Brandeburgo

Pagine correlate 
Grub – pagina di disambiguazione
Grubb – pagina di disambiguazione